Le Rose Bowl Game est le nom d'une compétition de football américain ayant eu lieu dans le stade du même nom.
 Le Rose Bowl est un stade de Pasadena, ville de la banlieue de Los Angeles.
 Le Rose Bowl est un terrain de cricket situé à Eastleigh dans le Hampshire en Angleterre.
  est un film américain de Charles Barton, sorti en 1936.